«BEP Empire/Get Original» — дубль-А сингл группы Black Eyed Peas, первый из их второго студийного альбома Bridging the Gap.

Видеоклипы

BEP Empire 
Идея клипа состоит в том, что он предстаёт в образе рекламного ролика, и группа в нём рекламирует продукт «Hip Hop». Также в это время другая версия песни была сделана на основе сотрудничества с группой 311, хотя она никогда не была выпущена.

Get Original 
Клип снят в каньоне, где Black Eyed Peas поют и танцуют брейк. Рэпер Chali 2na не присутствует в клипе, и за него рэп читает Taboo.

Список композиций 
Сторона A
 «BEP Empire» (радио версия)
 «BEP Empire» (альбомная версия)
 «BEP Empire» (инструментальная версия)
Сторона B
 «Get Original» (радио версия)
 «Get Original» (альбомная версия) (при участии Chali 2na)
 «Get Original» (инструментальная версия)

Чарты

Примечания 

Песни The Black Eyed Peas